Die Snooker-Asienmeisterschaft 2018 war die 34. Austragung der von der Asian Confederation of Billiard Sports veranstalteten Kontinentalmeisterschaft in der Billardvariante Snooker. Sie fand vom 6. bis 12. Mai 2018 im iranischen Täbris statt.

Asienmeister wurde Amir Sarkhosh aus dem Iran, der im Finale seinen Landsmann Ali Ghareghouzlo mit 6:1 besiegte.

Das mit 138 Punkten höchste Break des Turniers spielte der Finalist Ghareghouzlo in seinem Gruppenspiel gegen den Inder Dilip Kumar.

Modus 
Die 36 teilnehmenden Spieler wurden in 6 Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die vier Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Finalrunde

Runde der letzten 24 

|}

Achtelfinale bis Finale

Finale

Century Breaks 
Während des Turniers erzielten 8 Spieler 13 Century Breaks.

Quellen

Weblinks 
 Offizielle Website
 Snooker-Asienmeisterschaft 2018 bei Cue Sports India
 Snooker-Asienmeisterschaft 2018 bei CueTracker

2018
Asienmeisterschaft
Billardturnier im Iran
Sport (Täbris)